Гарсия Эспалето () — испанская фамилия. Известные носители:

* Гарсия Эспалето, Мануэль (1836—1898) — испанский живописец, реставратор, педагог.
 Гарсия Эспалето, Рафаэль (1832—1854) — испанский живописец.